Восточно-Сибирское нагорье — одна из семи сибирских  в России. Является частью Дальнего Востока, северо-восточной Азии и Северо-Восточной Сибири.

География 
В основном состоит из нескольких отдельных горных хребтов, которые тянутся длиной около 3000 км от долины реки Лены в Центральноякутской низменности к мысу Дежнёва. С севера нагорье врезается в Восточно-Сибирскую низменность, на юго-западе плавно переходит в Южно-Сибирские горы.

Состав 
С запада на восток нагорье включают следующие горные хребты:
 Верхоянский хребет
 Яно-Оймяконское нагорье
 хребет Черского
 хребет Джугджур
 Момский хребет
 Юкагирское плоскогорье
 Колымское нагорье
 Анюйский хребет
 Корякское нагорье
 Анадырское плоскогорье

Реки 
С запада на восток нагорье протекают следующие реки:
 Яна
 Индигирка
 Колыма
 Анадырь
 Омолон

Население 
Восточно-Сибирское нагорье имеет низкую плотность населения. Ближайшие крупные города Якутск на западном краю нагорья и Магадан на побережье Охотского моря.

Рельеф Якутии
Нагорья Магаданской области
География Камчатского края
География Хабаровского края
Нагорья Чукотского автономного округа